Michał Mycielski (generał) (ur. 1796, zm. 1849)
 Michał Mycielski (jezuita) (ur. 1826, zm. 1906)
 Michał Mycielski (rotmistrz) (ur. 1894, zm. 1972)